Се́рджо Бри́о (; 19 августа 1956, Лечче, Италия) — итальянский футболист, известный по выступлениям за туринский «Ювентус». Один из пяти футболистов в истории, выигрывавших все официальные международные клубные турниры для европейских команд: Кубок чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Выступал на позиции защитника.

Клубная карьера 
Серджо Брио начал карьеру игрока в клубе «Лечче» из своего родного города. Защитник отыграл в команде сезон 1974/75, после чего перешёл в «Ювентус». В составе «старой синьоры» Брио закрепился не сразу: до 1978 года он на правах аренды защищал цвета «Пистойезе». Вернувшись в «Юве», футболист играл за команду на протяжении 12 сезонов вплоть до окончания карьеры.

За время выступлений за «Ювентус» Серджо Брио четырежды выигрывал чемпионат и трижды — кубок Италии. Первым международным трофеем для защитника стал Кубок кубков сезона 1983/84. В следующем сезоне «Ювентус» с Брио в составе выиграл Суперкубок УЕФА и Кубок чемпионов, а 8 декабря 1985 года победил в матче за Межконтинентальный кубок «Архентинос Хуниорс». В сезоне 1989/90, ставшем последним в карьере защитника, он стал обладателем кубка УЕФА.

С 2003 по 2004 год Серджо Брио был главным тренером бельгийского клуба «Монс».

Достижения

Командные 
 Чемпион Италии (4): 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1985/86
 Обладатель кубка Италии (3): 1978/79, 1982/83, 1989/90
 Обладатель кубка европейских чемпионов (1): 1984/85
 Обладатель кубка кубков (1): 1983/84
 Обладатель кубка УЕФА (1): 1989/90
 Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 1985
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1985

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballdatabase.eu
 Статистика на сайте Weltfussball.de

Футболисты Италии
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Пистойезе»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Монс»